Медвежий Лог — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Медвежий Лог — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Медвежий Лог — деревня в Большемурашкинском районе Нижегородской области.